

Geografia

Austria 
 Ruden – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Völkermarkt

Niemcy 
 Ruden – wyspa

Osoby 
 Gerhard Ruden – niemiecki polityk
 Paul Ruden – niemiecki inżynier